Nome di due calciatori olandesi:
Kees Krijgh (1921-2007)
Kees Krijgh (1950)